Reichwalde (Saksen), een dorp in Saksen
 Reichwalde (Brandenburg), een dorp en voormalige gemeente in Brandenburg